Jorg Müller (1961), voormalig Zwitsers wielrenner
Jörg Müller (1969), Duits autocoureur